Falmouth peut faire référence à plusieurs villes :

Royaume-Uni 
 Falmouth

États-Unis 
 Falmouth (Floride)
 Falmouth (Kentucky)
 Falmouth (Maine)
 Falmouth (Massachusetts)
 Falmouth (Michigan)
 Falmouth (Virginie)

Autres villes 
 Falmouth (Antigua)
 Falmouth (Jamaïque)
 Falmouth (Nouvelle-Écosse) au Canada.
 Falmouth (Tasmanie) en Australie.